Шонгское сельское поселение — сельское поселение, существовавшее в составе Кичменгско-Городецкого района Вологодской области до 1 апреля 2013 года.
Центр — село Шонга.

Население по данным переписи 2010 года — 1157 человек, оценка на 1 января 2012 года — 1109 человек.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку существовали сельсоветы:
 Шонгский (ОКАТО 19 230 856) — 31 населённый пункт,
 Емельяновский (ОКАТО 19 230 816) — 10 населённых пунктов.

1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» образовано Шонгское сельское поселение, в состав которого вошли:
 Шонгский сельсовет за исключением деревень Березовая Гора, Голузино, Гриденская, Подол, Черная, Юшково, вошедших в состав Кичменгского сельского поселения;
 Емельяновский сельсовет.

1 апреля 2013 года Шонгское сельское поселение вошло в состав Городецкого сельского поселения.

География 
Располагалось на западе района. Граничило:
 на севере с Сараевским и Захаровским сельскими поселениями,
 на востоке с Кичменгским и Городецким сельскими поселениями,
 на юге с Куриловским сельским поселением,
 на юго-западе с Аргуновским сельским поселением Никольского района,
 на западе с Зеленцовским сельским поселением Никольского района,

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входили 35 населённых пунктов, в том числе
33 деревни,
1 починок,
1 село.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Кичменгско-Городецкого района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2013 году